Hrvatska
Vedašić (Udbina), naselje u Općini Udbina

BiH
Vedašić (Tomislavgrad, BiH), naselje u sastavu Tomislavgrada